Wolkenatlas oder Cloud Atlas steht für:
 Internationaler Wolkenatlas, ein Kompendium zu Wolkenarten
 Cloud Atlas, deutscher Titel Der Wolkenatlas, ein Roman von David Mitchell aus dem Jahr 2004
 Cloud Atlas (Film), Verfilmung von Mitchells Roman durch die Wachowski-Geschwister und Tom Tykwer aus dem Jahr 2012